Belmont Farms ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belmont Farms (Ohio), im Wood County
 Belmont Farms (Oklahoma), im Oklahoma County
 Belmont Farms (Virginia), im Montgomery County